Bolaños, Bolanos, Bolaño eller Bolano har flere betydninger:

Personer 
 Alex Bolaños
 Christian Bolaños (født 1984) – fodboldspiller fra Costa Rica
 Enar Bolaños
 Enrique Bolaños (ffødt 1928) – Nicaraguas præsident (2002-2007)
 Frank Bolaños
 Gisela Bolaños
 Hernán Bolaños
 Horacio Gómez Bolaños
 Jonathan Bolaños
 Jorge Bolaños
 José Bolaños
 Luis Bolaños
 Luis de Bolaños
 Martha Isabel Bolaños – som Jenny "La Pupuchurra" i tv-serien Yo soy Betty, la fea
 Miller Bolaños
 Roberto Gómez Bolaños "Chespirito"

Steder 
 Bolaños, Mexico – en by i delstaten Jalisco i Mexico
 Bolaños, Cuba – en by i Mayabeque Provinsen (La Habana Provinsen) i Cuba
 Bolaños de Calatrava – i Spanien
 Bolaños de Campos – i Spanien